Châtelet puede referirse a:

Construcciones 
 Châtelet, fortificación de la Edad Media que defendía un pasaje. 
 Grand Châtelet de París
 Petit Châtelet de Paris
 El Châtelet era un elemento de las fortificaciones de Caen en el que estaba instalado el Hôtel de ville.
 El puente du Châtelet está situado en el departamento francés de Alpes de Alta Provenza.
 Châtelet, monumento histórico de Benfeld en el departamento del Bajo Rin.
 El castillo de Châtelet en Harchéchamp en Lorena
 Le Châtelet (Bains-les-Bains) en Lorena

Topónimos, comunas o lugares

Bélgica 
 Châtelet, villa francófona de Bélgica, en la provincia de Henao.
 Châtelet, una estación de metro nunca construida de la ciudad de Charleroi.

Francia 
 En París, le Grand Châtelet ha dado su nombre:
 a la plaza du Châtelet;
 a la estación de cercanías Châtelet - Les Halles.
 a la estación de metro Châtelet;
 al théâtre du Châtelet
 Plaza du Châtelet en Orléans
 Bourg-sous-Châtelet, comuna francesa del Territoire de Belfort
 Châtelet, antigua comuna francesa del Doubs, hoy integrada en Hautepierre-le-Châtelet
 Hautepierre-le-Châtelet, comuna francesa del Doubs
 Le Châtelet, antigua comuna francesa de Doubs, hoy integrada en  Blussangeaux
 Le Châtelet, comuna francesa Cher
 Le Châtelet-en-Brie, comuna francesa de  Seine-et-Marne
 Le Châtelet-sur-Meuse, comuna francesa de la Haute-Marne
 Le Châtelet-sur-Retourne, comuna francesa de las Ardennes
 Le Châtelet-sur-Sormonne, comuna francesa de las Ardennes
 Saint-Germain-le-Châtelet, comuna francesa del Territoire de Belfort
 Le Châtelet de Gourzon, espolón situado en la comuna francesa de Bayard-sur-Marne, en la Haute-Marne

Suiza 
 Châtelet Gsteig bei Gstaad en alemán, comuna suiza del cantón de Berna

Cursos de agua 
 Le Châtelet, río francés afluente del Sena

Personalidades 
 Claude-Louis Châtelet (1753-1795), pintor y grabador francés
 El abad Chatelet (1819-1885), sacerdote francés de Betaucourt después de Cussey-sur-l'Ognon (Haute-Saône)
 Albert Châtelet (1883-1960), político y cientítico francés
 Albert Châtelet (1928-), historiador del arte
 François Châtelet (1912-1987), matemático francés, hijo de Albert Châtelet
 François Châtelet (1925-1985), filósofo francés
 François Châtelet (1939), atleta francés
 Gilles Châtelet (1945-1999), filósofo francés
 Jean Guyot de Châtelet (1512-1588), compositor francés
 Noëlle Châtelet (1944), escritor francés
 Véronique Paulus de Châtelet (1948-), magistrado
 la maison du Châtelet, resultado de la unión de los duques de Lorena y de la casa de Alsacia, de la que son miembros los siguientes:
 Louis Marie Florent du Châtelet (1727-1793)
 (por alianza) Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marqués du Châtelet (1706-1749), matemático francés

Varios 
 Les Halles Châtelet, centro comercial en Orléans
 Le lycée Albert-Châtelet, liceo francés en Douai (Departamento de Norte)